ÖKB ist die Abkürzung für:
den Österreichischen Kameradschaftsbund
den Österreichischen Komponistenbund
die Oesterreichische Kontrollbank

OKB